Solero (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria, regio Piëmont
 Solero (ijs)